Facultat, aptitud, poder o dret.
 Facultat mental o estat mental.
 Facultat física o estat físic.
 Facultat, ciència o art.
 Facultat universitària.
 Facultat reial, tipus de cèdula reial relativa a béns vinculats (herència sobre béns de propis)